Le terme mamma signifie en latin « mamelle » ou « maman ». Il est également utilisé pour « maman » dans différentes langues vivantes.

Le terme a également d'autres sens et est utilisé dans des titres d'œuvres :

Météorologie 
 Mamma, des poches circulaires à la base de nuages convectifs.

Zoologie 
 Mamma, un genre d'escargots.

Cinéma 
 Sa vieille maman (Mamma), film dramatique italien de Guido Brignone sorti en 1941 ;
 , film suédois de  sorti en 1982 ;
 , film pornographique italien de  sorti en 1998.

Musique 
 Mamma, chanson italienne composée en 1940 par Cesare Andrea Bixio avec des paroles de Bixio Cherubini, chantée par de nombreux artistes dont Beniamino Gigli ;
 , album de chansons populaires italiennes arrangées et dirigées par Henry Mancini et interprétées par Luciano Pavarotti sorti en 1984.

Voir aussi